Arron Asham, född 13 april 1978 i Portage la Prairie, Manitoba, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för New York Rangers i NHL. Han härstammar från Métiser.

1996 valdes Asham av Montreal Canadiens som 71:a spelare totalt i NHL-draften och gjorde debut för Canadiens två år senare. Han spelade också i New York Islanders och New Jersey Devils innan han skrev på för Philadelphia Flyers som free agent 2008.

1 juli 2012 tecknade Asham ett 2-årskontrakt med New York Rangers.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Arron Asham - nhl.com

Födda 1978
Män
Levande personer
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i New York Islanders
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i New York Rangers
Idrottare från Manitoba
Spelare i Red Deer Rebels
Spelare i Fredericton Canadiens
Spelare i Citadelles de Québec
Spelare valda i NHL Entry Draft 1996
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft